

Carriera

Club
Nadj iniziò la carriera con la maglia dell'IFK Göteborg. Nel 2006 fu ceduto in prestito al Sandared, mentre nel 2007 si trasferì a titolo definitivo nel Raufoss. Il 19 agosto 2007 poté così debuttare nella Adeccoligaen, nella sconfitta per 2-0 in casa del Moss.

Nel 2008 tornò in patria, per giocare nello Jönköping. Esordì nella Superettan il 19 aprile, nel pareggio per 1-1 contro il Degerfors.

Il 3 gennaio 2011 passò al Lillestrøm. Giocò il primo match nella Tippeligaen il 29 giugno, sostituendo Fredrik Gulbrandsen a causa dell'espulsione del portiere titolare Stefán Logi Magnússon, nella vittoria per 2-1 sullo Start.

Il 5 marzo 2012 fu ufficializzato il suo trasferimento all'Öster. Dopo una doppia retrocessione giunta al termine dei campionati 2013 e 2014, lasciò i rossoblu e fece ritorno nella sua città natale per vestire i colori dell'Häcken, dove rimase due anni senza però mai giocare partite ufficiali né in Allsvenskan né nella coppa nazionale.

Nel 2017 scese in terza serie per far parte della rosa dell'Utsiktens BK, altra squadra della città di Göteborg, così come a Göteborg ha sede il GAIS che lo tesserò per la stagione 2018.

Dopo qualche mese da svincolato, nel luglio 2019 tornò a ricoprire il ruolo di riserva all'Häcken. Rimase fino al luglio 2021, anche in questo caso senza mai disputare incontri ufficiali come già avvenuto nell'altra parentesi all'Häcken.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni